Voskuil ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Voskuil (* 1986), US-amerikanisch-dänischer Basketballspieler
 J. J. Voskuil (1926–2008), niederländischer Schriftsteller
 Jo Voskuil (1897–1972), niederländischer Maler, Illustrator und Widerstandskämpfer

Siehe auch
 Vosskuhl